Li Zhen – politico e militare cinese
Li Zhen – canoista cinese
Li Zhen – sincronetta cinese